

Geografia 
Antartide
 Gardiner – ghiacciaio della Terra di Marie Byrd
 Gardiner – montagna del gruppo dei Monti della Regina Maud

Canada
 Gardiner – città dell'Ontario

Stati Uniti d'America
 Gardiner – città della Contea di Kennebec, Maine
 West Gardiner – città della Contea di Kennebeck, Maine
 Gardiner – census-designated place della Contea di Park, Montana
 Gardiner – città della Contea di Ulster, New York
 Gardiner – census-designated place della Contea di Ulster, New York
 Gardiner – census-designated place della Contea di Douglas, Oregon
 Gardiner – comunità non incorporata della Contea di Jefferson, Washington

Persone
 Alan Gardiner – egittologo britannico
 Allen Gardiner – navigatore e missionario britannico
 Arthur Gardiner Butler – entomologo e ornitologo britannico
 Charlie Gardiner – hockeista su ghiaccio canadese
 Jake Gardiner – hockeista su ghiaccio statunitense
 Jason Gardiner – ballerino, coreografo e attore australiano
 John Gardiner – calciatore scozzese
 John Gardiner – cestista e allenatore di pallacanestro australiano
 John Eliot Gardiner – direttore d'orchestra britannico
 Lizzy Gardiner – costumista australiana
 Margaret Gardiner – modella sudafricana
 Meg Gardiner – scrittrice statunitense 
 Reginald Gardiner – attore britannico
 Ricky Gardiner – chitarrista e compositore scozzese
 Stephen Gardiner – vescovo cattolico inglese
 Steven Gardiner – velocista bahamense
 William Gardiner (... – XVIII secolo) – matematico britannico